Schmitte, regionale Bezeichnung für eine Schmiede, ist der Name folgender Wohnplätze:

 Schmitte (Haan), Wohnplatz in der Stadt Haan, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Schmitte (Kürten), Wohnplatz in der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schmitte (Olpe), Wohnplatz ebenfalls in Kürten
 Schmitte (Wülfrath), Wohnplatz in der Stadt Wülfrath, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen
 Schmitte (Gemeinde Nesselwängle), Ortsteil von Nesselwängle, Tirol, Österreich

Siehe auch:
 Schmitten